Sturges puede referirse a:
 Jock Sturges
 John Sturges
 Preston Sturges
 Thomas Sturges Watson

 la regla de Sturges